Treberspurg ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Treberer-Treberspurg (1911–1955), österreichischer Bildhauer
 Martin Treberspurg (* 1953), österreichischer Architekt